Дворец Сангушко:
 Дворец Сангушко (Изяслав)
 Дворец Сангушко (Краков)
 Дворец Сангушко (Славута)